Община Бълени () е община в окръг Дъмбовица, Румъния, с площ от 61.24 км2. Населението на общината според преброяването през 2011 г. е 8368 души. Неин административен център е село Бълени-Румъни (Băleni-Români).

Населени места 
Общината се състои от 2 населени места, села:

 Бълени-Румъни (Băleni-Români)
 Бълени-Сърби (Băleni-Sârbi)

Население

Етнически състав 
Численост на етническите групи според преброяванията на населението през годините:

 Бълени-Румъни

Численост на етническите групи в село Бълени-Румъни (Băleni-Români) според преброяванията на населението през годините:

 Бълени-Сърби

Численост на етническите групи в село Бълени-Сърби (Băleni-Sârbi) според преброяванията на населението през годините:

Политика 
Община Бълени се управлява от кмет и общински съвет, съставен от 15 места. Състава на общинския съвет след местните избори през 2016 г. е следния:

 Социалдемократическа партия – 6 места
 Национална либерална партия – 5 места
 Алианс на либералите и демократите – 3 места
 Независим – 1 място

Източници

Външни препратки 

Общини в Румъния
Окръг Дъмбовица